În România există mai multe biserici de lemn amplasate în localități cu numele Surduc:
Biserica de lemn din Surduc, Bihor
Biserica de lemn din Surduc, Cluj

Vezi și
Biserica de lemn din Surducu Mare